Высшая лига 1993/1994 годов () — 73-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Корк Сити» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1993/1994
Ирландия
Ирландия
1993 год в Ирландии
Спорт в Ирландии в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994